Eagle (engl. für Adler) steht für:

 Eagle (Katamaran), Katamaran-Serie
 Eagle (Lied), Lied der Gruppe ABBA
 Eagle (Software), EDA-Computerprogramm
 Eagle (Manga), Manga-Titel
 Eagle Awards, englischer Comic-Preis
 Eagle Scout, höchste Auszeichnung der Boy Scouts of America
 Eagle, Mondlandefähre von Apollo 11
 EAGLE, Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy, eine epigraphische Datenbank
 Eagle (Bar)

im Sport:
 AAR Eagle, Formel-1-Team
 Eddie, the Eagle, Spitzname von Michael Edwards (Skispringer) (* 1963), britischer Skispringer 
 Eagle, Begriff aus dem Golfspiel, siehe Golf (Sport) #Par

In der Fahrradtechnik:
 SRAM Eagle, ein 1x12 Kettenschaltungssystem

in der Automobilbranche:
 Eagle Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1908)
 Eagle Automobile Company (New York), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905)
 Eagle Automobile Company (New Jersey), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1907)
 Eagle Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1908)
 Eagle Automobile Company (Missouri), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1909)
 Eagle-Macomber Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1918)
 Eagle Electric Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1916)
 Eagle Manufacturing, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1978–1984)
 Eagle Coach Work, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1980–2001)
 Eagle (US-amerikanische Automarke), ehemalige Automarke von Chrysler (1987–1998)
 Eagle Engineering, britischer Automobilhersteller (1903–1906)
 Eagle Motor Manufacturing, britischer Automobilhersteller (1914)
 Eagle (britische Automarke), britische Automarke (1983–2009)
 Eagle Design, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 AMC Eagle, Automodell von AMC

in der Schifffahrt:
 Eagle (Schiff), Segelschulschiff der US Coast Guard
 HMS Eagle, mehrere britische Kriegsschiffe

in der Luftfahrt:
 British Aircraft Eagle, Leichtflugzeug der British Klemm Aeroplane Company bzw. der British Aircraft Manufacturing
 Rolls-Royce Eagle, Flugmotor
 Eagle, Luftschiff, siehe Goodyear (Luftschiff)
 Christen Eagle, kunstflugtaugliches Kleinflugzeug
 Eagle 1, früherer Name der EADS Harfang, unbemanntes Luftfahrzeug

im Militär:
 F-15 Eagle, Kampfflugzeug der US-Luftwaffe, siehe McDonnell Douglas F-15
 Mowag Eagle, gepanzertes Radfahrzeug
 AAM-N-10 Eagle, projektierte Luft-Luft-Rakete der US Navy

Münzen:
 Eagle (Münze), Münze der Vereinigten Staaten
 American Silver Eagle, Anlagemünze der Vereinigten Staaten aus Silber
 American Gold Eagle, Anlagemünze der Vereinigten Staaten aus Gold
 American Platinum Eagle, Anlagemünze der Vereinigten Staaten aus Platin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eagle (Alaska)
 Eagle (Colorado)
 Eagle (Idaho)
 Eagle (Illinois), im Saline County
 Eagle (Nebraska)
 Eagle (New York)
 Eagle (Pennsylvania)
 Eagle (Wisconsin), im Waukesha County
 Eagle (Town, Richland County), Town(ship) in Wisconsin
 Eagle (Town, Waukesha County), Town(ship) in Wisconsin

Eagle ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Eagle, US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und -regisseurin sowie Drehbuchautorin
 Angela Eagle (* 1961), britische Politikerin
 Harry Eagle (1905–1992), US-amerikanischer Mediziner
 James Philip Eagle (1837–1904), US-amerikanischer Politiker
 Joe H. Eagle (1870–1963), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Eagle (* 1973), australischer Tennisspieler

The Eagle ist der Originaltitel folgender Filme:

 Der Adler (Film), US-amerikanischer Film von Clarence Brown (1925)
 Der Adler der neunten Legion, britisch-amerikanischer Film von Kevin Macdonald (2011)

Eagle steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Eagle Adventist Schoolhouse, in Eagle, Idaho, ID-Nr. 80001288
 Eagle and Blue Bell Mine, in Eureka, Utah, ID-Nr. 79003482
 Eagle Bluff Lighthouse, in Fish Creek, Wisconsin, ID-Nr. 70000032
 Eagle Borax Works, in Furnace Creek, Kalifornien, ID-Nr. 74000338
 Eagle Butte School, in Fort Benton, Montana, ID-Nr. 08001383
 Eagle Cliff Hotel, in Geneva-on-the-Lake, Ohio, ID-Nr. 95001197
 Eagle Creek Archeological Site, in O'Neill, Nebraska, ID-Nr. 74001119
 Eagle Creek Covered Bridge, in Decatur, Ohio, ID-Nr. 75001324
 Eagle Falls Sluice, in Wentworth, North Carolina, ID-Nr. 84002462
 Eagle Flour Mill, in Eagle, Idaho, ID-Nr. 78003537
 Eagle Grove Public Library, in Eagle Grove, Iowa, ID-Nr. 77000569
 Eagle Guard Station, in Townsend, Montana, ID-Nr. 01001014
 Eagle Harbor Light Station, in Eagle Harbor, Michigan, ID-Nr. 84001745
 Eagle Harbor Schoolhouse, in Eagle Harbor, Michigan, ID-Nr. 72000628
 Eagle Heights School, in Harrison, Arkansas, ID-Nr. 78003481
 Eagle Hill Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 98000149
 Eagle Historic District, in Eagle, Alaska, ID-Nr. 70000919
 Eagle House, in Lonoke, Arkansas, ID-Nr. 82000858
 Eagle Island (Harpswell), in Harpswell, Maine, ID-Nr. 71000069
 Eagle Island Camp, in Saranac Inn, New York, ID-Nr. 86002941
 Eagle Lake Commercial Historic District, in Eagle Lake, Texas, ID-Nr. 07000494
 Eagle Lodge, in Hillsborough, North Carolina, ID-Nr. 71000607
 Eagle Mountain (Grand Marais), in Grand Marais, Minnesota, ID-Nr. 77001662
 Eagle Mountain House, in Jackson, New Hampshire, ID-Nr. 90001848
 Eagle Nest (Pink Hill), in Pink Hill, North Carolina, ID-Nr. 74001356
 Eagle Nest Dam, in Eagle Nest, New Mexico, ID-Nr. 79001537
 Eagle Newspaper Office, in Delano, Minnesota, ID-Nr. 79001265
 Eagle Point Colony Historic District, in Rossford, Ohio, ID-Nr. 83002068
 Eagle Point Historic District, in Venice, Florida, ID-Nr. 91001448
 Eagle Ranger Station, in Port Angeles, Washington, ID-Nr. 07000713
 Eagle River Bridge, in Eagle, Connecticut, ID-Nr. 02001156
 Eagle River Historic District, in Eagle River, Michigan, ID-Nr. 84001746
 Eagle River Lighthouse, in Eagle River, Michigan, ID-Nr. 80004839
 Eagle River Stadium, in Eagle River, Wisconsin, ID-Nr. 94000650
 Eagle Rock (Pistol River), in Pistol River, Oregon, ID-Nr. 97001054
 Eagle Rock Branch Library, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 87001004
 Eagle Rock Ferry, in Idaho Falls, Idaho, ID-Nr. 74000734
 Eagle Rock Street Historic District, in Idaho Falls, Idaho, ID-Nr. 73002267
 Eagle Saloon Building, in New Orleans, Louisiana, ID-Nr. 02001160
 Eagle Tail Mountain Archeological Site, in Salome, Arizona, ID-Nr. 75002174
 Eagle Theater, in Pontiac, Michigan, ID-Nr. 84001810
 Eagle Township Mound Group, in Eagle, Wisconsin, ID-Nr. 05001301
 Eagle Township Works I Mound, in Fincastle, Ohio, ID-Nr. 71000630
 Eagle Valley Mound District, in Glen Haven, Wisconsin, ID-Nr. 01000736

Siehe auch:

 Eagle Island
 Eagle Mountain
 Eagle Nest
 Eagle River
 Eagle Rock
 Eagle Township
 Eagles (Begriffsklärung)
 Desert Eagle
 Eagle Point
 Giant Eagle (Begriffsklärung)
 Igel (Begriffsklärung)

Abkürzung